Alken – comune della Provincia del Limburgo (Fiandre)
 Alken – comune del circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Henry Alken – incisore inglese
 Samuel Alken – incisore inglese